Seznam egipčanskih piramid vsebuje osnovne podatke piramid, urejene po časovnem zaporedju, kjer je to mogoče.

Sklici

Vira
 Lehner, Mark (1997): The complete pyramids: solving the ancient mysteries, New York: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05084-8.